Die Abkürzung BYA steht für:
 Boundary Airport (IATA-Code für den Flughafen in AK, USA)
 Brower Youth Awards

bya bzw. b.y.a. steht für:
 billion years ago („vor x Milliarden Jahren“), astronomisch und geologisch genutzte Zeitangabe analog zu mya (Zeitskala)

Abkürzung